Åtvidaberg (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Åtvidaberg (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.